Азизи — имя и фамилия арабского происхождения. Известные носители:

Имя
 Азизи аль-Джили (Шайзала) (XI век — 1100) — исламский богослов, проповедник, суфийский аскет, шафиит, мутакаллим, знаток поэзии.
 Азизи — персонаж мультфильма Король Лев

Фамилия
 Азизи, Масуд (род. 1985) — афганский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге.
 Азизи, Овайс (род. 1992) — афганский футболист, вратарь.
 Азизи, Ходадад (род. 1971) — иранский футболист, тренер.
 Азизи, Энтони (род. 1969) — американский актёр.
 Азизи, Бахриддин (1895—1944) — таджикский советский писатель и журналист, писал на таджикском и узбекском языках.